R06 steht für:
 HMS Centaur (R06), ein Flugzeugträger der Centaur-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Illustrious (R06), ein Flugzeugträger der Invincible-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Myngs (R06), ein Zerstörer der Z-Klasse der britischen Royal Navy
 Störungen der Atmung, nach dem ICD-10-Code; siehe Atmung #Pathologische Atmungsformen

Siehe auch:
 R6

R06